Жлобин:

 Жлобин — город районного подчинения в Жлобинском районе Гомельской области Беларуси.
 Жлобин — железнодорожная станция в одноимённом городе.